Сокращение ПФМ может означать:
 «Памятники философской мысли» — книжная серия, выпускаемая российским издательством «Наука».
 Полимерные фотохромные материалы — полимерные материалы, проявляющие фотохромизм (обратимое изменение окраски вещества под действием видимого света, ультрафиолета).
 Противопехотная фугасная мина — см., в частности, ПФМ-1 «Лепесток».
 МиГ-21ПФМ — одна из модификаций советский боевого самолёта (истребителя) МиГ-21.
 Научно-исследовательские институты (НИИ), имеющие «ПФМ» в сокращении названия:
 НИИ прикладной и фундаментальной медицины (НИИПФМ) Приволжского исследовательского медицинского университета (СССР→ Россия);
 НИИ проблем физического моделирования режимов полёта самолётов (НИИПФМ) Национального аэрокосмического университета имени Н. Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт» (СССР→ Украина).